University City – città del Missouri (USA)
University City – sobborgo di Filadelfia
University City – sobborgo di San Diego